Thomaz Ianelli (São Paulo, 16 de agosto de 1932 — São Paulo, 24 de setembro de 2001) foi um pintor, gravador , escultor, aquarelista e desenhista brasileiro.

Vida 

Trabalhou como aprendiz na então semana de arte moderna  em Bondes entre 1948 e 1955. Na década de 1950, passou a frequentar o ateliê do irmão, Arcângelo, e frequentou a Escola de Belas Artes de São Paulo em 1953. Nesse período, entrou em contato com  vários artistas, entre eles, Mario Zanini e Arnaldo Ferrari.

Passou a se dedicar à pintura em 1957 e, no ano seguinte, integrou o Grupo Guanabara, participando de mostras coletivas. Em 1961, conquistou o prêmio do Concurso Velázquez, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e viajou para a Europa, onde conheceu as obras de artistas como Paul Klee e Karel Appel, que passaram a influenciar a sua pintura. Ministrou o curso de desenho no Centro de Estudos Brasileiros, em Lima, em 1955. Recebe prêmio aquisição nas edições da Bienal Internacional de São Paulo de 1967 e 1975. Tornou-se membro do conselho da Associação Internacional de Artes Plásticas da Unesco em 1972, e foi eleito o primeiro presidente da Associação Profissional de Artistas Plásticos em 1982. Participou do Congresso Internacional de Artes Plásticas de Stuttgart, na Alemanha, em 1972 e trabalhou no ateliê de Rothrist, na Suíça. Em 1981, produziu uma séries de têmperas e gravuras em metal. Um de seus trabalhos como ilustrador foi no livro Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, publicado pela editora Bibla em 1981. Em 2000 a editora Berlendis & Verteccia lançou o livro "Pinturas de Thomaz Ianelli: arte para criança", de Alberto Goldin.

Pintores de São Paulo (estado)
Escultores de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana
Desenhistas de São Paulo (estado)